Rue du Dôme peut désigner :
 la rue du Dôme à Paris
 la rue du Dôme à Laval
 la rue du Dôme à Strasbourg